Ел Кезал има више значења:

 Ел Кезал (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кезал (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кезал, Ел Чолај (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Кезал (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кезал (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кезал (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику